Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Libor Pimek che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Jaime Oncins 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Vojtěch Flégl /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (campioni)

 Assente
 David Prinosil /  Richard Vogel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1993
ATP Tour 1993